Laverrière ist der Name folgender Orte:

 Laverrière (Oise), eine französische Gemeinde im Département Oise

mit Leerzeichen:

 La Verrière, eine französische Gemeinde im Département Yvelines

Laverrière ist der Familienname folgender Personen:

 Alphonse Laverrière (1872–1954), Schweizer Architekt